Magnapaulia laticaudus — вид птахотазових динозаврів підродини ламбеозаврових (Lambeosaurinae) родини гадрозаврових (Hadrosauridae). Динозавр існував у кінці крейдового періоду (73 млн років тому) на території сучасної Мексики.

Історія 
Вперше викопні рештки динозавра були знайдені у 1966 році у відкладеннях формації Ель-Галло у штаті Південна Каліфорнія на північному заході Мексики. Було знайдено сідничну кістку та декілька хвостових хребців. Палеонтолог Вільям Морріс описав їх як рештки представника роду Hypacrosaurus. Під час подальших розкопок знайдено елементи черепа та посткраніального скелета. На основі цих решток Морріс описав новий вид Lambeosaurus laticaudus у роді Lambeosaurus. У 2012 році Альберт Прієто-Маркес, Луїс Чіаппе та Шантаню Джоші зробив ревізію решток та відніс їх до нового роду Magnapaulia.

Філогенія 
Кладограма створена 2013 року на основі філогенічного аналізу Albert Prieto-Márquez, and colleagues.

Примітки 

Гадрозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 1981